Střelice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Střelice (okres Plzeň-jih)
 Střelice (okres Brno-venkov)
 Střelice (okres Znojmo)
 Střelice (Uničov), een dorp in de gemeente Uničov